Los términos Macdonald, Mcdonald, o Mcdonald's, o similar, pueden estar referidos a varios ámbitos, y a los siguientes artículos:

Nombre 
 Macdonald, nombre propio.

Personas 
 Macdonald Carey (1913-1994), actor estadounidense, conocido principalmente por interpretar durante casi tres décadas al Dr. Tom Horton en la serial televisiva de la NBC titulada 'Days of our Lives'.
 McDonald Mariga (1987-), futbolista (mediocampista) keniano.

Personajes de ficción 
 MacDonald "Mac" Gargan, personaje ficticio del 'Universo Marvel'.
 Ronald McDonald, mascota oficial de McDonald's, la cadena de restaurantes de comida rápida más grande del mundo.

Apellido 
 McDonald, Mcdonald, MacDonald o Macdonald, apellido.

Personas 
 Etienne Jacques Joseph MacDonald (1765-1840), militar francés y primer duque de Tarento.
Amy Macdonald (1987-), cantautora escocesa.
 Ann-Marie MacDonald (1958-), actriz, guionista y novelista canadiense.
 George MacDonald (1824-1905), escritor y poeta escocés, y ministro cristiano.
 Gregory Mcdonald (1937-2008), escritor estadounidense de novelas de misterio.
 Hugh John Macdonald (1850-1929), político canadiense.
 Ian McDonald (1960-), escritor de ciencia ficción y fantasía, de origen galés-irlandés.
 James David Macdonald (1908-2002), ornitólogo escocés.
Félix McDonald (1954-), futbolista guatemalteco.
 John Alexander Macdonald (1815-1891), Primer Ministro de Canadá entre 1867 y 1873, y entre 1878 a 1891.
 Jonathan André McDonald Porras (1987-), futbolista costarricense.
 Mackenzie McDonald (1995-), tenista profesional estadounidense.
 Michael McDonald (1952-), cantante estadounidense de R&B y soul.
 Michael McDonald (1991-), peleador estadounidense de artes marciales mixtas.
 Norman Gene "Norm" Macdonald (1959-2021), comediante, escritor, y actor canadiense.
 Peter McDonald (1978-), exciclista profesional australiano.
 Richard y Maurice McDonald, los dos hermanos estadounidenses que en 1955 crearon la empresa McDonald's en California.
 Scott McDonald (1983-), futbolista australiano.

Videojuegos 
 McDonald's Treasure Land Adventure (1993), videojuego para la consola Sega Mega Drive creado por Treasure y publicado por Sega.
 McDonald's Video Game (n/d), videojuego en línea que critica el estilo de vida McDonald's, producido por La Molleindustria.

Toponimia

Islas Heard y McDonald, conjunto de islas pertenecientes a Australia.

Macdonald, municipalidad rural ubicada en la provincia de Manitoba.

McDonald Chapel, lugar designado por el censo, que se ubica en el condado de Jefferson, estado de Alabama.
 McDonald, pueblo ubicado en el condado de Robeson, estado de Carolina del Norte.
 McDonald, localidad (borough) ubicado en los condados de Allegheny y Washington, en el estado estadounidense de Pensilvania.

Cadena de comida: McDonald's 
 McDonald's, cadena de restaurantes de comida rápida.
 Museo McDonald's, restaurante ubicado en la localidad de Des Plaines, Illinois, Estados Unidos, abierto por Ray Kroc en el año 1955.

Astronomía 
 Observatorio McDonald, observatorio astronómico ubicado en Texas.

Miscelánea 
 McDonald's All-American Game, partido que disputan los mejores baloncestistas de high school del año, tanto en la categoría masculino como en la femenino.
 Mcdonald's Frog, especie de anfibio anuro del género Cophixalus de la familia Microhylidae, originaria de Australia.